Förderwagen steht im Bergbau für folgende Fördergutträger:

 Förderwagen (Bergbau), der gewöhnliche Förderwagen mit Kasten
 Granbywagen, selbstentleerender Förderwagen mit seitlicher Entleerung
 Bodenentleerer (Förderwagen), selbstentleerende Förderwagen mit senkrechter Entleerung

Siehe auch:
 Teckel (Bergbau), Spezialwagen für Langmaterial
 Hunt, ältestes vierrädriges Streckenfördergefäß